Jména Sókratés, Sokrates, Socrates či Sócrates mohou označovat:

 Sókratés – antický řecký filosof
 Sókratés Scholastikos (také Sókratés z Konstantinopole, asi 380-440) – byzantský církevní dějepisec
 José Sócrates – portugalský předseda vlády
 Sócrates – brazilský fotbalista
 Socrates (vzdělávací program) – vzdělávací program EU